У́лица Мичу́рина  — улица на севере Москвы в районе Северный Северо-Восточного административного округа, 
соединена с платформой «Долгопрудная» Савёловской железной дороги и с Долгопрудной аллеей.

Описание 
В составе города Долгопрудный получила название в честь Ивана Владимировича Мичурина (1855—1935), биолога и селекционера. На этой улице находилась агрономическая опытная станция. После включения в 1985 году в состав Москвы название сохранилось. К улице Мичурина ведёт дорога от Долгопрудной аллеи.

См. также 
 Мичуринский проспект

Ссылки 
 Официальный сервер Управы района Северный
 
 Схема улицы

Москва